Орешац може бити:

 Орешац (Вршац), насељено место у општини Вршац, Србија
 Орешац (Књажевац), насељено место у општини Књажевац, Србија
 Орешац (Сухопоље), насељено место у општини Сухопоље, Хрватска